Лайла Эллен Каарина Хирвисаари  до замужества — Хиетами (, 7 июня 1938, Выборг, Финляндия — 16 июня 2021, Хельсинки, Финляндия) — финская , , . Лауреат премии Pro Finlandia (1993). Лауреат Государственной премии Финляндии по литературе (1988).

Биография 
Отец Лайлы погиб во время Советско-финской войны (1941—1944). После войны вместе с семьёй была эвакуирована в западную часть Финляндии.

Первый роман писательницы «Lehmusten kaupunki» («Город лип») был опубликован в 1972 году и положил начало серии романов, включающий семь романов, последний из которых издан в 2004 г. о Лаппеенранте в Карелии.

Одна из самых любимых и читаемых  авторов в Финляндии, общий тираж её книг превышает 3 миллиона экз. Известна своими историческими романами и пьесами, не только романами, но и как сценарист и драматург, автор, в частности, пьес о Екатерине Великой и Маннергейме, шедших на сцене Национального театра страны.

За свою карьеру написала 41 роман и множество пьес. Кроме того, несколько её работ были инсценированы как на телевидении, так и на театральной сцене.

Является лауреатом многих премий, в том числе национальной Государственной литературной премии, награждена медалью «Pro Finlandia», удостоена звания почётного профессора.

Примечания

Ссылки 
 Kirjailija Laila Hirvisaari on kuollut: «Hän oli historiallisen romaanin peruskallio»

Авторы исторических романов
Финские писатели